Владимир Кирсанов:
 Кирсанов, Владимир Вячеславович (род. 1960) — российский учёный, специалист в области механизации и автоматизации животноводства, член-корреспондент РАН (2022).
 Кирсанов, Владимир Иванович (1947—2021) — советский и российский хореограф, танцовщик и педагог.
 Кирсанов, Владимир Михайлович (1923—1988) — Герой Советского Союза.
 Кирсанов, Владимир Яковлевич (1912—1999) — советский оперный певец.